Castel de Cabra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castel de Cabra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Castel de Cabra (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar